MG steht für:
 Ferrovia Monte Generoso, eine Zahnradbahn im Schweizer Kanton Tessin
 Guatemala, nach dem ICAO-Code
 Madagaskar, als Ländercode nach ISO 3166
 Magdeburger Gartenpartei
 Mohandas Karamchand Gandhi, indischer Rechtsanwalt und Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung
 Marxistische Gruppe, eine politische Gruppierung
 Maschinengewehr, eine vollautomatische Schusswaffe, die für das Verschießen von Gewehrmunition eingerichtet ist
 Matière grasse Fettanteil, vor allem in Lebensmitteln
 Media Gateway
 Mediengestalter, Mediengestalter Bild und Ton und Mediengestalter für Digital- und Printmedien
 Mennonitisches Gesangbuch
 Metallgesellschaft, ehemaliges Unternehmen in Frankfurt am Main (1881–2000), siehe GEA Group
 MG Baltic, eine litauische Unternehmensgruppe
 Militärgesetz der Schweiz
 Minas Gerais, ein brasilianischer Bundesstaat
 Molekulargewicht (veraltet), siehe Molekülmasse
 Myasthenia gravis, eine Autoimmunerkrankung
 Militärgericht

Automobilhersteller und Automarken:
 MG (britische Automarke), ehemalige britische Automarke
 MG (chinesische Automarke), chinesische Automarke
 MG Motor UK, britisches Unternehmen, das ehemals Autos montierte
 MG Design, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller

Als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Mönchengladbach
 Großbritannien: Manchester
 Niederlande: Motorräder
 Portugal: Portugiesische Streitkräfte (zwei erste Buchstaben)
 Türkei: Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis
 (МГ) Belarus: Polizei in der Mahiljouskaja Woblasz

Mg steht für:
 Magnesium, ein chemisches Element
 Magnetschienenbremse, ein Bremssystem bei Schienenfahrzeugen
 Megagramm, eine Masseneinheit entsprechend 1000 kg oder 1 Tonne, siehe Tonne (Einheit)
 Morgen (Einheit), ein Flächenmaß

mg steht für:
 Malagasy (Sprache), Sprachcode nach ISO 639-1
 mg technologies, ehemaliges Unternehmen in Frankfurt am Main (2000–2005), siehe GEA Group
 militante gruppe (mg), eine linksradikale militante Untergrundorganisation
 Milligramm, eine Masseneinheit

M. G. steht für:
 Militärischer Geheimdienst der Nationalsozialisten

.mg steht als Abkürzung für:
 .mg, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) des Staates Madagaskar

Abkürzung